Quatre Filles et un jean peut désigner :
 Quatre Filles et un jean, un roman d'Ann Brashares, publié en 2001 ;
 Quatre Filles et un jean, une série de livres écrite par Ann Brashares ;
 Quatre Filles et un jean, un film américain réalisé par Ken Kwapis, sorti en 2005 ;
 Quatre Filles et un jean 2, un film américain réalisé par Sanaa Hamri, sorti en 2008 ;